Низка мирних угод, підписаних в різний час у Версалі в Парижі, отримали назву Версальських договорів

 Версальський союзний договір (1756)
 Версальський союзний договір (1758)
 Версальський мирний договір (1783) завершив війну за незалежність США
 Версальський договір (1871) завершив Французько-Прусську війну
 Версальський мирний договір (1919) завершив Першу світову війну

Дивись також 
 Паризький договір (значення)